Publius Sulpicius Rufus kan syfta på bland andra:

* Publius Sulpicius Rufus, folktribun 88 f.Kr.
 Publius Sulpicius Rufus, praetor 48 f.Kr.